DeKalb Avenue – stazione della metropolitana di New York, situata sulle linee BMT Fourth Avenue
 DeKalb Avenue – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT Canarsie